

Patronyme 

 Bob Denard (1929-2007), mercenaire français ;
 Michaël Denard (1944-2023), danseur français.

Prénom 
Denard est un prénom masculin anglais. 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom anglais
Patronyme français